Foray ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Foray (1934–2003), sierra-leonischer Politiker, Diplomat und Historiker
 Freddy Foray (* 1984), französischer Motorradrennfahrer
 Jean Foray (* 1956), französischer Motorradrennfahrer
 June Foray (1917–2017), US-amerikanische Synchronsprecherin
 Kenny Foray (* 1984), französischer Motorradrennfahrer